Pointner ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Pointner (* 1971), österreichischer Skispringer und Skisprungtrainer
 Anton Pointner (1884–1949), österreichischer Schauspieler
 Benno Pointner (1722–1807), Abt des Schottenstifts in Wien
 Birgit Pointner (* 1973), österreichische Journalistin
 Erich Pointner (* 1950), österreichischer Judoka
 Horst Pointner (1939–2014), deutscher akademischer Direktor an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt
 Josef Pointner (1920–2018), Ingenieur, Sachbuchverfasser, literarischer Schriftsteller und Rezitator
 Marcel Pointner (* 1998), österreichischer Fußballspieler
 Manfred Pointner (auch: Mannfred Pointner; * 1943), bayerischer Politiker
 Martina Pointner (* 1973), österreichische Politikerin (NEOS)
 Ray Pointer (1936–2016), englischer Fußballspieler
 Rudolf Pointner (* 1907 in Zara -Zadar, Dalmatien, † 1991 in Graz) österreichischer Maler, Künstler
 Theo Pointner (* 1964), deutscher Kriminalromanautor

Siehe auch:

 Pointer
 Peuntner